Bromhead peut faire référence à :

Lieux 
 , une localité du Canada,
 , un ancien district électoral.

Personnalités 

 Edward Ffrench Bromhead (1789–1855), un mathématicien ;
  (1845–1891), récipiendaire de la British Victoria Cross, neveu du précédent ;
 Jerome de Bromhead (né en 1945), compositeur irlandais et guitariste classique ;
 , illustrateur néozélandais.

Voir aussi